Sicaya – comune della Bolivia
 Sicaya – città del Perù
 Distretto di Sicaya – distretto della provincia di Huancayo, in Perù